Братья Радченко — Сергей Николаевич и Николай Николаевич (род. , ) — Советский и Российский дуэт братьев-близнецов. Заслуженные артисты России (2003).

Биография 
Родились 1 февраля 1958 года в городе Токмак. Окончили Киевский государственный театральный институт им. Карпенко -Карого. Окончив театральный институт, поступили в театр Аркадия Райкина . Служили в Ленинградском театре миниатюр. С 1985 года по настоящее время артисты Москонцерта.

Песни для выдающихся артистов на стихи Анатолия Поперечного писали композиторы Александр Морозов и Александр Пляченко («Малиновый звон», «Домик окнами в сад», «Зорька алая» и другие). Одним из авторов слов и музыки песен в исполнении артистов является Анатолий Доровских («Иволга», «Признание», «Солдатские сны», «Не улетай, Душа» и другие). Братьев Радченко приглашал для участия в своих концертах Никита Богословский.

Дискография 
 1999 — «Домик окнами в сад. Поют братья Радченко» (MC)
 2000 — «Домик окнами в сад» (CD)
 2000 — «Туман-туманище»
 2002 — «Два друга, два брата»
 2002 — «Зорька алая. Легенды жанра. Лучшие песни»
 2004 — «Иволга»
 2005 — «Избранное»
 2012 — «И снова в путь…»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография

Заслуженные артисты Российской Федерации
Исполнители русского шансона
Близнецы по алфавиту
Семейные музыкальные коллективы
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Братья-близнецы